Boom (Bélgica), município do distrito de Antuérpia, Bélgica
 Retranca (boom em inglês), termo náutico
 Burro (vela) (boom jack em inglês), termo naútico
 Explosão demográfica

Economia 
 Rápido crescimento econômico
 Efeito intenso da especulação imobiliária

Cultura 
 Boom! (filme), filme britânico de 1968 estrelado por Elizabeth Taylor, Richard Burton e Noël Coward
 Boom Festival, festival bienal realizado em Idanha-a-Nova, Portugal
 Boom!!!, antologia de banda desenhada
 Boom Latino-americano, movimento literário que surgiu nos anos 1960 e 1970
 Air Boom, dupla ("tag team") de luta profissional constituída por Evan Bourne e Kofi Kingston na WWE
 Boom Beach, videojogo de estratégia desenvolvido pela Supercell
 Boom Blox, videojogo lançado para o console Wii e celulares, desenvolvido pela EA Los Angeles em junção do diretor de filme Steven Spielberg
 Boom Town, décimo primeiro episódio da primeira temporada da série britânica de ficção científica Doctor Who
 Da Boom, terceiro episódio da segunda temporada da série de comédia animada Uma Família da Pesada
 They Go Boom, (Companheiros de Quarto, no Brasil) curta-metragem de comédia mudo estadunidense

Música 
 Boom (canção de Anastacia), single da cantora Anastacia
 Boom!, single do álbum Steal This Album! da banda System of a Down
 Boom (canção de Snoop Dogg), canção do rapper estadunidense Snoop Dogg
 Boom Bang-a-Bang, canção que representou o Reino Unido no Festival Eurovisão da Canção 1969
 Boom Boom Pow, primeiro compacto lançado pela grupo estadunidense Black Eyed Peas em seu quinto álbum de estúdio The E.N.D.
 Boom Boom Boomerang, canção que representou a Áustria no Festival Eurovisão da Canção 1977, interpretado em alemão pela banda Schmetterlinge
 Boom Box, box de canções lançado em edição limitada junto do álbum The Singles 1992-2003
 Boom Cha, canção gravada pela cantora e compositora mexicana Anahí com participação da cantora brasileira Zuzuka Poderosa, presente no sexto álbum de estúdio da cantora, Inesperado (2016)
 Boom Clap, canção da cantora e compositora inglesa Charli XCX para seu segundo álbum de estúdio Sucker
 I Boom, grupo italiano de rock progressivo ativo nos anos 1970
 Midnight Boom, terceiro álbum de estúdio da banda de indie rock The Kills
 Shake Boom, canção da cantora brasileira Kelly Key
 Tik Tik Boom, canção da artista musical estadunidense Britney Spears

 Pessoas 
 Boom Gaspar, pianista havaiano
 Lars Boom, ciclista neerlandês apelidado como "De Lange vão Vlijmen''" ("O longo de Vlijmen")

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música